Deutenhofen ist der Ortsname von

 Deutenhofen (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Deutenhofen (Hebertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hebertshausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Deutenhofen (Schrozberg), Ortswüstung im Stadtteil Schmalfelden von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg